Junco de agua puede referirse a:
 El nombre común de la planta Eleocharis palustris;
 El nombre común de la planta Schoenoplectus lacustris.